Shad ist die englische Bezeichnung für verschiedene Arten von Heringen und bezeichnet:

 USS Shad, verschiedene Schiffe der US Navy
 Project SHAD, Chemiewaffenprogramm
 Sād im Jawi-Alphabet
 Shad (Unternehmen) – spanischer Hersteller von Motorradzubehör

Shad ist der Name folgender Personen:

 Bob Shad (1920–1985), US-amerikanischer Musikproduzent
 John S. R. Shad (1923–1994), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Politiker, Wirtschaftsmanager und Diplomat
 Shad (Rapper), kanadischer Rapper

Siehe auch:
 Schad
 Chad
 Shed